Бешков може да се отнася за:
 Анастас Бешков (1896 – 1964) – български учен географ;
 Владимир Бешков (1935 – 2019) – български зоолог;
 Иван Бешков (1896 – 1945) – български политик;
 Илия Бешков (1901 – 1958) – български художник;
 Мирон Бешков (1837 – 1918) – български политик;
 Стоян Бешков (р. 1962) – български ентомолог.